Niemcy:
 Powiat Sternberg – dawny powiat w prowincji Brandenburg
 Powiat Sternberg – dawny powiat w okręgu Schwerin

Zobacz też:
 Sternberg